Tchami puede referirse a:

 Tchami (DJ) (1985), DJ y productor francés.
 Alphonse Tchami (1971), exfutbolista camerunés.